Jan Van Lierde (illustrator), (1971) een Belgisch illustrator.
 Jan Van Lierde (ontwerper), (1954) een Belgisch designer.